Zawody pucharu świata w biathlonie w Anterselvie to szósty etap sezonu 2018/2019 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 24–27 stycznia. Rywalizacja odbyła się w sprincie, sztafecie oraz starcie masowym.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2018/2019
2019 we Włoszech
Biathlon we Włoszech
Zawody sportowe we Włoszech